

Zoologie 

 Une punaise est à l'origine un insecte piqueur du sous-ordre des hétéroptères. Le mot vient du bas latin putinasius, « qui sent mauvais », lui-même construit à partir de putere (« puer ») et nasus (« nez »), par référence à l'odeur désagréable de ces insectes.
 Une « punaise aquatique » ou « punaise d'eau » désigne parmi les hétéroptères un ordre d'insectes vivant dans les eaux stagnantes : Nepomorpha.
 Une naucore : insecte hémiptère hétéroptère de la famille des naucoridae communément appelé « punaise d'eau ».
 L'appellation « punaise des lits » peut désigner plusieurs espèces d'hétéroptères de la famille des , selon les régions du monde où le terme est employé...

Citation 
 «Août craquait et les punaises elles-mêmes mouraient de chaud avant d’avoir piqué. » Léon Daudet, Un amour de Rabelais, Paris, Flammarion, 1933, p. 7 (chapitre 1 "Le roi François")

Par analogie 
 Une punaise est une sorte de clou à tête large, employé notamment pour fixer ou marquer des documents sur une surface verticale. D'où par analogie la punaise de Google Maps, icône en forme de punaise marquant dans Google Maps des emplacements choisis.
 « Punaise ! » est une interjection marquant l'étonnement ou l'accablement ; c'est un euphémisme pour « Putain ! ». Dans la version française des Simpson, on entend souvent Homer Simpson s'écrier : « Ooh, pinaise ! » qui en est une variante (dans la VO, il s'exclame simplement « Oh my God ! », c'est-à-dire « Oh mon Dieu ! »). Deux épisodes ont en VF un titre en rapport avec cet expression :
 Pinaise fiction dans la saison 24 et
 Punaise ! dans la saison 29
 Punaise est une collection de BD jeunesse chez Dupuis.
 L'îlot Punaise est un petit banc de sable de l'archipel des Grenadines dans les Caraïbes.